Niemcy:
 Stötten – dzielnica Geislingen an der Steige
 Stötten am Auerberg – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Ostallgäu
 Stötten am Auerberg – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Ostallgäu